Октя́брьское (до 1957 года — село Кондинское) — посёлок городского типа, административный центр Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа России.

Октябрьское располагается в прибрежной зоне реки Оби. Село основано в 1590 году. Статус посёлка городского типа — с 1959 года. До 1957 года назывался Кондинское.

Климат 
Климат умеренно-холодный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся 7 месяцев. Короткое прохладное лето. Количество осадков значительное, даже в засушливые месяцы. По классификации климатов Кёппена — субарктический климат (индекс Dfc) с постоянным увлажнением в течение года, по классификации Алисова — умеренный континентальный.

Население

Транспорт 
Ходят речные пассажирские суда типа «Заря», «Метеор».

В зимнее время посёлок соединен зимниками с населёнными пунктами: Приобье, Кормужиханка.

Круглогодичная асфальтированная дорога соединяет посёлок с населёнными пунктами: Андра и Белоярский.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 61 км (Приобье).

Расстояние до ближайших аэропортов: Нягань — 100 км, Белоярский — 200 км.

Инфраструктура 

 Октябрьская средняя общеобразовательная школа имени Н. В. Архангельского
 Октябрьская районная библиотека;
 районная детская библиотека;
 лыжная база Филиал в п.г.т. Октябрьское
 физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный»
 Музейно-выставочный центр;
 Культурно-информационный центр;
 Районная больница

Примечания

Ссылки 
 
 
 Официальный сайт Администрации городского поселения Октябрьское 

Посёлки городского типа Ханты-Мансийского автономного округа
Районные центры Ханты-Мансийского автономного округа
Населённые пункты Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа
Ханты-Мансийский АО
Населённые пункты на реке Обь
Появились в 1590 году в России